Division 1 i fotboll för damer 2007 bestod av två serier med vardera 12 lag i varje som spelades mellan den 21 april och 20 (Södra) respektive 21 oktober (Norra) 2007. Lagen från samma serie möttes två gånger, en hemma och en borta, vilket gav totalt 22 matcher där en seger gav tre poäng, oavgjort en poäng och förlust noll poäng. De två seriesegrarna, Umeå Södra FF i Div 1 Norra och Kristianstads DFF i Div 1 Södra, kvalificerade sig för Damallsvenskan 2008, medan de tre sista i varje serie flyttades ner till division 2.

Holmalunds IF var kvalificerade för att spela i Div 1, men drog sig ur serien och ersattes av Norrköping-laget Saltängens BK.

Serier

Norra

Södra

Se även
 Damallsvenskan 2007

Externa länkar 
 Spelprogram 2007 för Div 1 Norra på fotbollförbundets hemsida
 Spelprogram 2007 för Div 1 Södra på fotbollförbundets hemsida

Fotboll i Sverige 2007
2007
Fotbollssäsongen 2007